Alava bezeichnet:

 Titularbistum Alava, ein Titularbistum
 Alava (Republik Moldau), Gemeinde in der Republik Moldau

Álava bezeichnet:

 Álava, Provinz im spanischen Baskenland

Álava ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Álava (1889–??), spanischer Sportschütze
 Francisco de Álava y Nureña (* um 1550), spanischer Offizier und Gouverneur von Chile
 José Álava (* 1940), spanischer Sportschütze
 Juan de Álava (1480–1537), spanischer Architekt
 Miguel Ricardo de Álava (1771–1843), spanischer General und Diplomat